Губернаторские выборы 2020 года в штате Делавэр были проведены 3 ноября 2020 года для избрания губернатора штата Делавэр одновременно с выборами президента, Сената, Палаты Представителей и . Действующий губернатор-демократ Джон Карни был переизбран на новый срок, победив республиканку Джулианну Мюррей.

Социология

Результаты

Результаты по округам

Примечания

Ссылки 
Сайты кандидатов в губернаторы
 John Carney (D) for Governor
 Kathy DeMatteis (IPoD) for Governor
 Julianne Murray (R) for Governor

Выборы 2020 года в США
Ноябрь 2020 года